Rt ali RT je lahko:

 rt, skrajni, navadno ozek del polotoka ali otoka
 RT (televizijska mreža), nekoč Russia Today, ruska vladna televizija, namenjena mednarodnemu občinstvu

Kratica 
RT se uporablja kot kratica za naslednje pojme:

 radioterapija, način zdravljenja
 registrska tona, enota za prostornino
 reverzna transkriptaza, encim